Marshall är ett engelskt namn, som används både som efternamn och som förnamn. Det ingår i många geografiska namn.

Personer med efternamnet Marshall
 Alfred Marshall (1842–1924), brittisk nationalekonom
 Amanda Marshall (född 1972), kanadensisk pop-rocksångerska
 Barry Marshall (född 1951), australisk läkare och bakteriolog, nobelpristagare
 Brenda Marshall (1915–1992), amerikansk skådespelare
 Brian Marshall (född 1973), amerikansk basist
 Chad Marshall (född 1984), amerikansk fotbollsspelare 
 David Marshall (född 1985), skotsk fotbollsspelare
 Don Marshall (född 1932), kanadensisk ishockeyspelare
 Don Marshall (skådespelare) (1936–2016), amerikansk skådespelare
 E.G. Marshall (1914–1998), amerikansk skådespelare
 Frank Marshall (född 1946), amerikansk filmproducent och regissör
 Garry Marshall (1934–2016), amerikansk regissör, skådespelare, manusförfattare och filmproducent
 George Marshall, flera personer
 George Marshall (filmregissör) (1891–1975), amerikansk filmregissör
 George Marshall (frälsningssoldat) (1887–1954), brittisk kompositör för hornorkester
 George C. Marshall (1880–1959), amerikansk militär och ämbetsman,  fredspristagare
 Herbert Marshall (1890–1966). brittisk skådespelare
 Humphrey Marshall, flera personer
 Humphrey Marshall (general) (1812–1872), amerikansk, diplomat, general och politiker
 Humphrey Marshall (senator) (1760–1841), amerikansk politiker, federalist, senator för Kentucky
 Isaac Marshall (född 1962), amerikansk speldesigner och röstskådespelare
 J. Howard Marshall (1905–1995), amerikansk affärsman
 Jack Marshall (ishockeyspelare) (1877–1965), kanadensisk ishockeyspelare
 James Marshall (född 1967), amerikansk skådeslpelare
 Jim Marshall, flera personer                                   
 Jim Marshall (affärsman) (1923–2012), brittisk affärsman och företagsledare
 Jim Marshall (amerikansk politiker) (född 1948), demokrat, kongressrepresentant för Georgia
 John Marshall, flera personer
 John Marshall (1755–1835), amerikansk jurist och politiker, , chefsdomare i USA:s högsta domstol
 John Marshall (arkeolog) (1976–1958), brittisk arkeolog
 John Marshall (målare) (sent 1700-tal), målarmästare i Stockholm
 John Marshall (seglare) (född 1942), brittisk kappseglare
 John Marshall (sjökapten) (1748–1819), brittisk kapten i handelsflottan, gavt namn åt Marshallöarna
 Kevin Marshall (född 1989), kanadensisk ishockeyspelare
 Kris Marshall (född 1973). brittisk skådespelare
 Lara Jean Marshall (född 1988), brittisk skådespelare
 Leanne Marshall (född 1980), amerikansk modedesigner
 Mona Marshall (född 1947), amerikansk skådespelare och röstskådespelare
 Neil Marshall (född 1970), brittisk filmregissör
 Penny Marshall (1943–2018), amerikansk skådespelare, filmproducent och regissör
 Rob Marshall (född 1960), amerikansk teater- och filmregissör samt koreograf
 Roger Marshall (född 1960), amerikansk politiker, republikan, kongressrepresentant för Kansas
 Thomas C. Marshall (1854–1943) engelsk-amerikansk frälsningsarméofficer, sångtextförfattare och kompositör
 Thomas Humphrey Marshall (1893–1981), brittisk sociolog och essäförfattare
 Thomas R. Marshall (1854–1925), amerikansk politiker, demokrat, vicepresident, guvernör i Indiana
 Thurgood Marshall (1908–1993), amerikansk jurist, domare i USA:s högsta domstol
 Tully Marshall (1864–1943), amerikansk skådespelare
 Wayne Marshall (född 1980), jamaicansk reggae- och dancehallmusiker
 William Rainey Marshall (1825–1896), amerikansk politiker, republikan, guvernör i Minnesota
 Zena Marshall (1926–2009), brittisk skådespelare

Personer med förnamnet Marshall (urval)
 Marshall Bell (född 1942), amerikansk skådespelare
Marshall B. Mathers (född 1972), amerikansk rappare
Marshall Herskovitz (född 1952), amerikansk manusförfattare, regissör och filmproducent
 Marshall Jefferson (född 1959), amerikansk housemusiker och producent
 Marshall Jewell  (1825–1883), amerikansk politiker, republikan, guvernör i Connecticut
 Marshall McLuhan (1911–1980). kanadensisk litteraturvetare och kommunikationsteoretiker
 Marshall W. Nirenberg (1927–2010), amerikansk biokemist och genetiker, nobelpristagare i fysiologi eller medicin

 John Marshall Butler (1897–1978), amerikansk politiker, republikan, senator för Maryland
 John Marshall Hamilton  (1847–1905), amerikansk politiker, republikan, guvernör i Illinois
 John Marshall Stone (1830–1900), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i Mississippi
 Joseph Marshall Walker  (1784–1856), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i Louisiana

Engelska efternamn
Engelska förnamn
Mansnamn